Dywizje piechoty noszące numer 102:
 102 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 102 Dywizja Strzelecka (ZSRR)